

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 Hendricks – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Hendricks – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tucker
Gminy w USA:
 Hendricks (ang. Hendricks Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Hendricks (ang. Hendricks Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Hendricks (ang. Hendricks Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Hendricks (ang. Hendricks Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hendricks (ang. Hendricks County) – w stanie Indiana

Inne:
 (6066) Hendricks – planetoida

Osoby 

 Barbara Hendricks (ur. 1952) – niemiecka polityk (SPD)
 Barbara Hendricks – śpiewaczka klasyczna
 Christina Hendricks (ur. 1975) – amerykańska aktorka
 David Hendricks Bergey (1860-1937) – amerykański bakteriolog
 Józef Hendricks (1896-1969) – polski lotnik wojskowy
 Thomas Hendricks (1819-1885) – polityk amerykański, senator

Zobacz też 
 Jimi Hendrix (1942-1970) – amerykański gitarzysta